Раджеш Кханна (, ); настоящее имя — Джатин Кханна (; 29 декабря 1942, Амритсар, Пенджаб — 18 июля 2012, Мумбаи) — индийский актёр, продюсер и политик. Считается одним из самых значительных актёров Болливуда. В период 1970-х годов был известен под прозвищем «Кака». Обладатель нескольких индийских и зарубежных кинематографических наград, в том числе премий «Filmfare» за вклад в кинематограф и за лучшую мужскую роль. Всего за свою жизнь снялся в приблизительно 180 фильмах.

Биография 
Кханна родился 29 декабря 1942 года в городе Буревала (ныне находящимся на территории Пакистана)
. Его биологическими родителями были Лала Хирананд и Чандрани Кханна. Он был усыновлен и воспитан родственниками его биологических родителей Чуннилалом Кханна и его женой Лилавати, из семьи железнодорожных подрядчиков, переехавшей из Лахора в Бомбей в 1935 году. В Бомбее Кханна посещал старшую школу Святого Себастьяна Раджеш вместе со своим другом Рави Капуром, который впоследствии получил известность в Болливуде как Джитендра. Раджеш начал играть на театральной сцене ещё в школьные годы. В 1959—1961 годах он учился в колледже Вадья в Пуне. Затем посещал Kishinchand Chellaram College в Мумбаи снова вместе с Джитендрой. Он также помогал своему другу готовиться к прослушиванию на его первую роль в кино.

Карьера 
Раджеш Кханна был одним из восьми финалистов All India Talent, выбранных из более чем десяти тысяч претендентов. В итоге он стал победителем. В качестве награды он получил возможность сняться в кино. Его первым фильмом в 1966 году стал  режиссёра Четана Ананда. За ним последовал  Равиндры Дэйва. Заключив контракт с United Producers, он снялся в ещё нескольких фильмах и привлек к себе внимание. Фильм «Преданность» принес ему национальную славу и звание «суперзвезды». В 1971 году его фильм  стал самым коммерчески успешным фильмом года. У актёра появилось множество поклонников, женщины присылали ему признания в любви, написанные своей кровью.

В период с 1969 по 1972 год сыграл главные роли в 15 фильмах, ставших хитами в индийском прокате, и уже в 1973 году о нём был снят документальный фильм на BBC. В конце 1970-х годов его популярность несколько спала, однако с 1970 по 1987 он оставался самым высокооплачиваемым актёром Болливуда. С 1992 по 1996 год он был депутатом парламента, а в 1999 году вернулся в кинематограф, но играл уже преимущественно роли «отцов», а не «любовников».

Признаки серьёзной болезни у актёра появились в апреле 2012. Раджеш Кханна скончался 18 июля 2012 года, на следующий день после выписки из больницы.

Семья 
В марте 1973 года Раджеш женился на шестнадцатилетней актрисе Димпл Кападия, ставшей известной после дебютного фильма «Бобби». В браке у них родились две дочери — Твинкл Кханна и Ринкл Кханна, которые тоже впоследствии стали актрисами. Супруги расстались в 1984 году, но так и не оформили развод, до конца жизни Раджеша поддерживая дружеские отношения.

Твинкл Кханна вышла замуж за актёра Акшая Кумара (настоящее имя — Раджив Хариом Бхатия) и родила ему сына и дочь. Девочку появившуюся на свет через два месяца после смерти деда назвали в его честь Нитара Кханна Бхатия.

Частичная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты Filmfare Awards
Депутаты Лок сабхи
Члены Индийского национального конгресса
Умершие от болезней